Vitesse kwam in het seizoen 1964/1965 voor het derde seizoen op rij uit in de Tweede divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1964/'65 weer onder leiding van trainer Joseph Gruber. Van 1954 tot 1957 had Gruber het eerste elftal ook al onder zijn hoede gehad.

In de Tweede divisie A werd Vitesse vierde met 36 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse bleef in de thuiswedstrijden ongeslagen, met acht overwinningen en zevenmaal een gelijkspel.
In de KNVB beker werd Vitesse in de eerste ronde uitgeschakeld door PSV.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Tweede divisie A

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Tweede divisie A 1964/65
 KNVB beker 1964/65

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1964/65